Mieres hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
Mieres, concejo del Principado de Asturias;
Mieras (en catalán y oficialmente Mieres), municipio de Cataluña.

Personas
Roberto Mieres, piloto de Fórmula 1 desde 1953 hasta 1955.
Pablo Mieres, diputado uruguayo.